Пол Норман Сеймур (; , Толидо, штат Огайо, США — , Дженсен-Бич, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в университете Толидо, после окончания которого заключил контракт с клубом «Толидо Джипс», выступавшем в Национальной баскетбольной лиге. Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс» (БАА) и «Сиракьюс Нэшнлз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезоне 1954/1955 годов Сеймур стал чемпионом НБА в составе «Нэшнлз». Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1953—1955). Два раза включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1954—1955). Всего за карьеру в НБА сыграл 622 игры, в которых набрал 5836 очков (в среднем 9,4 за игру), сделал 1694 подбора и 2341 передачу.

Сеймур до сих пор делит с бывшим товарищем по команде «Нэшнлз» Рэдом Рочей рекорд НБА по количеству проведённого времени на площадке за одну игру плей-офф, у обоих по 67 минут. Это достижение они установили во втором матче серии полуфинала Восточной конференции в плей-офф НБА 1953 года против команды «Бостон Селтикс», однако «Сиракьюс Нэшнлз» эту игру проиграл 105—111 (в 4-м овертайме), а вместе с ним и серию и завершил борьбу за титул чемпиона НБА.

Карьера тренера 
Последние четыре сезона в качестве игрока Сеймур был играющим тренером родной команды «Сиракьюс Нэшнлз» (1956—1960), сменив на этом посту уволенного Эла Керви. После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Сент-Луис Хокс» (1960—1962), «Балтимор Буллетс» (1965—1966) и «Детройт Пистонс» (1968—1969).

Один раз назначался на должность главного тренера матча всех звёзд НБА в команду Запада (1961).

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Толидо Джипс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Детройт Пистонс»